Wolfgang Bauer (1930–1997) német sinológus
 Wolfgang Bauer (1941–2005) osztrák író